és una tennista professional russa.

Referències

Enllaços externs 

 
 
 

Tennistes russes
Esportistes russos als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Esportistes del Tatarstan
Persones de Kazan